Calvino puede hacer referencia:

 al teólogo y reformador protestante Juan Calvino o a su doctrina teológica (calvinismo).
 al escritor italiano Italo Calvino.

Botánicos 
C.I.Calviño - Carolina I. Calviño fl. 2007 

Calvino - M. Calvino fl. 1938